Cerro Bertrand är ett berg i Argentina, på gränsen till Chile. Det ligger i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Buenos Aires. Toppen på Cerro Bertrand är  meter över havet.

Terrängen runt Cerro Bertrand är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Cerro Bertrand är den högsta punkten i trakten. Trakten runt Cerro Bertrand är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Trakten runt Cerro Bertrand är permanent täckt av is och snö.  Polarklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Argentina
Berg i Argentina 3000 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar